Jurtjyrkogården kan avse:

 Jurtjyrkogården – en bok av Stephen King, originaltitel Pet Sematary

Filmer
Jurtjyrkogården (film, 1989) - en amerikansk skräckfilm från 1989 i regi av Mary Lambert, originaltitel Pet Sematary 
Jurtjyrkogården 2 - en amerikansk skräckfilm från 1992 i regi av Mary Lambert, originaltitel Pet Sematary Two 
Jurtjyrkogården (film, 2019) - nyinspelning av 1989-filmen 2019